Lautertal kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Lautertal (Odenwald) – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt, 
 Lautertal (Vogelsberg) – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Gießen, 
 Lautertal, Bayern – kommun, Bayern, Oberfranken,